Кевин Ульетт и Пол Хенли — победители соревнований.

Прошлогодние чемпионы — Йонас Бьоркман и Максим Мирный — защищали свой титул, но проиграли в четвертьфинале.

Посев 
Все сеянные пары начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (полуфинал)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (финал)
  Пол Хенли /  Кевин Ульетт (титул)

<ol start="5">
  Ненад Зимонич /  Фабрис Санторо (полуфинал)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (четвертьфинал)
  Симон Аспелин /  Тодд Перри (четвертьфинал)
  Павел Визнер /  Леош Фридль (четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Германии по теннису среди мужчин 2006